Hagiografia:
 Amalberga de Maubeuge
 Amalberga de Temse